Saint-Nizier-le-Désert é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Nizier-le-Désert apresentava uma população de 797 habitantes, distribuídos por 321 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain